Anarhiv, bh. glazbeni sastav iz Čapljine.

Bend Anarhiv osnovan je 2011. godine kao cover band, a činila su ga četiri člana: Vinko Ćemeraš (glavni vokal, poluakustična gitara), Mateo Nikše (back vokal, solo - ritam gitara), Mile Nikše (back vokal, bubnjevi) i Marinko Vego (bass gitara). Bend se deklarira za rock bend.

Kao takav bend ostvaruje uspjehe na svirkama u lokalnim klubovima (Čapljina, Mostar, Sarajevo, Tuzla, Ljubuški, Čitluk, Metković, Vela Luka, Orebić, Korčula itd.), a već 2012. godine svira kao predgrupa Dubiozi Kolektiv. U to vrijeme bend je bio i dijelom Karlovačko party-a. 2013. godine bend počinje s autorskim radom puštajući u javnost demo-snimku svoje pjesme Manarko. Priključuje im se Anđel Mrvalj na mandolini i kao prateći vokal. U ljetu 2013. bend promovira svoj autorski rad na festivalima (WHF, F.A.R.S.A., Mostar Summer fest, Cicvara fest, Inkubator), a u zimu 2014. konačno započinje snimanje svog prvog albuma. Krajem te iste godine održava promociju prvog albuma pod nazivom "Shit Happens" i od tada nastupa na raznim festivalima promovirajući album. Na proljeće 2016. godine ostvaruje pobjedu na splitskog festivalu St-art gdje za nagradu dobiva nastup na europskom Exit festivalu u Novom Sadu.

Članovi:
Vinko Cemeraš - glavni vokal, poluakustična gitara
Mateo Nikše - back vokal ,solo - ritam gitara
Mile Nikše - back vokal, bubnjevi
Marinko Vego - bass gitara
Anđelo Mrvalj - mandolina, prateći vokal

Diskografija 
 Shit happens!, studijski album, Slušaj najglasnije! 2015.

Članovi 
Članovi u sadašnjoj i prijašnjim postavama:
Vinko Ćemeraš - vokal / akustična gitara
Mateo Nikše - el. gitara / vokal
Marinko Vego - bas
Mile Nikše - bubanj / vokal

Izvori

Vanjske poveznice 
Facebook
Discogs
YouTube

Bosanskohercegovački glazbeni sastavi
Čapljina